Franciaország
Serans, település Oise megyében
Serans, település Orne megyében